Vendredi noir est un nom donné à différents événements tragiques, survenus un vendredi, dont :

 Vendredi noir, le , date de la confiscation des biens des Templiers sur ordre de Philippe le Bel ;
Vendredi noir, le 19 novembre 1910, date d'une manifestation des suffragettes à Londres, violement réprimée par la police et des citoyens masculins ;
 Vendredi noir, le  où des manifestations furent très durement réprimées au début de la révolution iranienne ;

 Vendredi noir, le  dans les médias au Québec avec la fermeture simultanée de plusieurs stations de radio.

Voir aussi 
 
 

Noir
Noir